Muuga (Lääne-Virumaa) - plaats in de provincie Lääne-Virumaa, Estland
 Muuga (Harjumaa) - plaats in de provincie Harjumaa, Estland
Haven van Muuga - zeehaven bij bovenstaande plaats